

Miejscowości 
 Aba – miasto w Nigerii
 Aba – miejscowość na Węgrzech
 Abaj – również Aba, starożytne miasto w Fokidzie
 Aba – miasto w Karii

Imiona 
 Aba – żeńskie imię afrykańskie oznaczające urodzona w czwartek
 Aba – imię węgierskie oznaczające ojciec
 wersja aramejskiego imienia i tytułu Boga – Abba

Pozostałe znaczenia 
 Aba – rzeka w Rosji, w dorzeczu Obu
 Aba – rodzaj płaszcza
 Aba – ród węgierski
 Aba – król węgierski
 Aba – władczyni miasta Olba
 ABA – amerykańska liga koszykówki istniejąca w latach 1967-1977
 ABA – amerykańska liga koszykówki istniejąca od 1999 r.
 Aba – anioł
 Aba – nimfa, córka Posejdona

Zobacz też 

 ABA